Ярослав Игоревич Макушинский (; ) — белорусский футболист, полузащитник клуба «Энергетик-БГУ».

Карьера

Молодёжная карьера 
Начинал заниматься футболом в Калинковичской ДЮСШ-1, где первоначально выступал на позиции нападающего. В юношеском возрасте перебрался в минскую СДЮШОР «Динамо», где позже стал выступать за дубль минского «Динамо». В июле 2017 года футболист проходил просмотр в мозырской «Славии». Вскоре футболист успешно прошёл просмотр в клубе и был заявлен в команду. Однако по ходу сезона являлся игроком дублирующего состава и не вызывался для игр с основной командой. По окончании сезона покинул клуб.

«Локомотив» (Гомель) 
В феврале 2018 года стал игроком гомельского «Локомотива» из Первой лиги. Дебютировал за клуб 6 апреля 2018 года против «Орши». В основной команде клуба смог закрепиться только с июля 2018 года. В своём дебютном сезоне за клуб провёл 18 матчей в чемпионате, результативными действиями не отличившись. 

В 2019 году продолжил выступать за гомельский клуб. Со старта сезона также был основным игроком клуба. Первый матч сыграл 13 апреля 2019 года против микашевичского «Гранита». Дебютный гол за клуб забил 16 ноября 2019 года в матче против «Слонима». В сезоне 2020 года потерял место в стартовом составе, выходя на поле только со скамейки запасных.

«Смолевичи» 
В июле 2020 года перешёл в Смолевичи. Дебютировал в Высшей Лиге против «Шахтёра». В декабре 2020 года покинул команду по истечении контракта. В феврале 2021 года перешёл в «Белшину». Ещё до начала сезона покинул клуб. В апреле 2021 перешёл в клуб из Второй лиги «Вертикаль».

«Энергетик-БГУ» 
В июле 2021 года перешёл в «Энергетик-БГУ». Дебютировал за клуб 30 июля 2021 года против брестского «Руха». По ходу своего дебютного сезона чередовал игры со скамейки запасных и в стартовом составе, однако всё равно закрепился в основной команде. 

В начале 2022 года продолжил выступать за клуб. Первый матч сыграл 19 марта 2022 года против «Витебска». Со старта сезона стал одним из ключевых игроков клуба. Первым результативным действием отличился 2 мая 2022 года в матче против гродненского «Немана», отдав результативную передачу. По итогу сезона стал серебряным призёром Высшей Лиги.

В декабре 2022 года готовился к новому сезону с клубом. Первый матч за клуб сыграл 19 марта 2023 года против «Слуцка».

Международная карьера 
Выступал в юношеских сборный Белоруссии до 17 лет и 18 лет.

Примечания 

Футболисты Белоруссии
Игроки ФК «Локомотив» Гомель
Игроки ФК «Смолевичи»
Игроки ФК «Вертикаль»
Игроки ФК «Энергетик-БГУ»